Porta Napoli è un toponimo diffuso in Italia. Ecco alcuni esempi:

Porta Napoli: il canale naturale tra il Mar Piccolo e il Mar Grande a Taranto, sovrastato dal Ponte di Porta Napoli  (o ponte di pietra)
Porta Napoli: una porta dell'Aquila
Porta Napoli: una porta di Lecce, anche detta Arco di trionfo
Porta Napoli: una porta di Sulmona (AQ)